Луис Мигель Диас Кастель (; родился 1 декабря 1977 года в Мехико, Мексика) — мексиканский автогонщик.
 Победитель Американской серии Ле-Ман в классе LMP2 (2009).
 Вице-чемпион Американской серии Ле-Ман в классе LMP2 (2011).
 2-кратный вице-чемпион Rolex Sports Car Series в классе DP (2005-06).

Биография 
Начал гоночную карьеру в конце 1980-х годов. Выиграл титулы чемпиона Мексики в классе Формула-А и два аналогичных титула в категории Super 100 cc. Накануне сезона-1996 перешёл в национальный чемпионат Формулы-Reynard. В течение следующих четырёх лёт выступал в различных мексиканских сериях на машинах с открытыми колёсами, выиграл несколько гонок. Провёл в Европе серию ознакомительных тестов. Участвовал в Indy Lights. В 2002 году перешёл в Атлантический чемпионат, в дебютный год одержал несколько побед, что позволило добыть финансирование на несколько гонок в серии Champ Car.

В 2004 году Диас ушёл в гонки спортпрототипов: мексиканские спонсоры договорились с Чипом Ганасси о машине в Rolex Sports Car Series. Одним из пилотов стал опытный Джимми Моралес, а другое место досталось Луису. Межсезонные перестановки привели к тому, что Ганасси не продлил контракт с Моралесом и гонщиком экипажа № 01 Максом Паписом, отпраиви на его место Диаса. Второй экипаж был освобождён для других пилотов. Совместный экипаж начал одерживать победы, но в чемпионате организация потеряла лидерство: в 2005 году её обошёл экипаж SunTrust Racing, а годом спустя — Krohn Racing. Менеджмент перевёл Луиса в команду Адриана Фернандеса, только покинувшего гонки прототипов Дейтоны ради гонок прототипов Ле-Мана. На его место к Ганасси пришёл Мемо Рохас.

В ALMS мексиканцы пришли, заручившись полузаводской поддержкой бренда Acura, получив в своё распоряжение сначала их двигатель, а затем и шасси. Фернандес и Диас боролись на грани очковой зоны своего класса, а в 2009 году выиграли чемпионат. В межсезонье Фернандес закрыл организацию, а сам подписал контракт гонщика с командой Aston Martin Racing. Диас ушёл в GTC. Вскоре подписал контракт с одной из команд класса LMPC, где за четыре этапа взял три поула и трижды отметился на подиуме. В 2011 году Диас вернуляс в класс LMP2, подписав контракт с командой Level 5 Motorsports: его команда по различным причинам пропустила пять из девяти гонок сезона, но в тех гонках, где принимала участие, одержала три победы (среди прочего выигран полусуточный марафон в Себринге) и заняла второе место в своём зачёте по итогам чемпионата. Через год была выиграна лишь одна гонка - четвёртое место в общем зачёте.

В эти же годы Level 5 Motorsports участвовал в двух суточных автомарафонах: в 2011 году в гонке в Дейтоне, а год спустя в 24 часах Ле-Мана.

Статистика результатов

Сводная таблица

Гонки спортпрототипов

Rolex Sports Car Series 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В качестве гоночного результата указано место в своём классе.

Американская серия Ле-Ман 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В качестве гоночного результата указано место в своём классе.

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль для сайте Escuderia Telmex

Картингисты
Автогонщики Мексики
Пилоты Indy Lights
Пилоты Atlantic Championship
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Мексики
Пилоты Grand-Am
Пилоты 24 часов Дейтоны